Браян Лі О'Меллі (; 1979) — канадський карикатурист.
 Грейс О'Меллі ( , також відома як , ; прибл. 1530 — прибл. 1603) — була главою династії Ó Máille на заході Ірландії.
 Оуен О'Меллі (; 1887—1974) — дипломат Великої Британії.
 Мартін О'Меллі (; 1963) — американський політик-демократ.
 Ніколас «Нік» О'Меллі (; 1985) — англійський музикант, бас-гітарист гурту «Arctic Monkeys».
 Оуен О'Меллі (; 1887—1974) — дипломат Великої Британії.

Ірландські прізвища